El Albardinal puede hacer referencia a varios artículos:

Lugares 
Jardín botánico El Albardinal, jardín botánico del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en la provincia de Almería.
El Albardinal, ciudad del municipio de Torre-Pacheco, Región de Murcia.